Огублённый (огу́бленный) гласный среднего ряда средне-нижнего подъёма — гласный звук, присутствующий в некоторых языках. Символ в алфавите МФА — ɞ, в алфавите X-SAMPA — 3\. Этот символ называют закрытым перевернутым знаком эпсилон.

Вследствие типографической ошибки таблица символов МФА была опубликована с этим гласным звуком, представленным, как закрытый эпсилон —  — в этом варианте символ и вошёл в Юникод, однако, именно форма  является верной.

Примеры 

Гласные средне-нижнего подъёма
Огублённые гласные
Гласные среднего ряда